A Double Seven egy 1974-es album a  The Upsetters zenekartól.

Számok

A oldal 
 "Kentucky Skank" – The Upsetters
 "Double Six" – U Roy
 "Just Enough" – David Isaacs
 "In The Iaah" – The Upsetters
 "Jungle Lion" – The Upsetters
 "We Are Neighbours" – David Isaacs

B oldal 
 "Soul Man" – The Upsetters
 "Stick Together" – U Roy
 "High Fashion" – I-Roy
 "Long Sentence" – The Upsetters
 "Hail Stones" – The Upsetters
 "Ironside" – The Upsetters
 "Cold Weather" – The Upsetters
 "Waap You Waa" – The Upsetters

The Upsetters-albumok
1974 nagylemezei